Татьяна Иваницкая:
* Иваницкая, Татьяна Анатольевна (род. 1946) — советская балерина и актриса.
 Иваницкая, Татьяна Геннадьевна (род. 1982) — российская футболистка.